Чжуан Цзяжун і Ліза Реймонд виграли титул, перемігши у фіналі пару Шанелль Схеперс і Абігейл Спірс з рахунком 6-2, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

HP Open
парний розряд